Tribute (Hackett), een muziekalbum van de Britse gitarist Steve Hackett
 Tribute (Ozzy Osbourne), een livealbum van Ozzy Osbourne
 Tribute (album van Yanni), een concerttoer, livealbum en videoregistratie van Yanni
 Tribute (Tenacious D), een single van de Amerikaanse rockband Tenacious D
 Tribute (film), een Canadese film uit 1980 met onder andere Jack Lemmon
 Tribute (band), een Zweedse symfonische rockgroep
 Tribute (Right On), een single uit 1988 van de Britse soulgroep The Pasadenas